Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale Tom Okker e Marty Riessen 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (finale)
 Roy Emerson /  Rod Laver (campioni)
 Bob Carmichael /  Ray Ruffels (primo turno)

 Ken Rosewall /  Fred Stolle (primo turno)
 Bill Bowrey /  Owen Davidson (primo turno)
 John Alexander /  Phil Dent (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Pro Tennis Championships 1971